Drugi Puchar Azji w piłce nożnej zogranizowano w dniach 14-21 października 1960 roku w Korei Południowej. Wszystkie spotkania turnieju finałowego rozegrano na Hyochang Stadium w Seulu.

W turnieju zagrały:

  (jako gospodarz i obrońca tytułu)
  (awans z kwalifikacji)
  (awans z kwalifikacji}
  (awans z kwalifikacji)

Eliminacje

Azja Zachodnia 

Turniej w Indiach (1-17 grudnia 1959). Każdy z każdym, mecz i rewanż.

Azja Centralna 

Turniej w Singapurze (15-21 kwietnia 1960). Każdy z każdym, jeden mecz.

Azja Wschodnia 

Turniej na Filipinach (13-18 kwietnia 1960). Każdy z każdym, jeden mecz.

Turniej finałowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
RSSSF.com - informacje o turnieju

1960 w piłce nożnej
1960 w Azji
Puchar Azji w piłce nożnej
Piłka nożna w Korei Południowej
Korea Południowa w XX wieku
Zawody sportowe w Seulu